Martial Boudet, né le  à Dieppe dans la Seine-Maritime , est un footballeur français qui évoluait au poste de gardien de but dans les années 1980.

Biographie

Statistiques 

Le tableau ci-dessous résume les statistiques en matches officiels de Martial Boudet durant sa carrière de joueur.

Références

Bibliographie

Liens externes 
 

Gardien de but français de football
Gardien de but de l'Amiens SC
Gardien de but de l'US Boulogne
Naissance en avril 1955
Naissance dans la Somme